Sudići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Sudići, un village situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
Sudići, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Sudići, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie.